Натуральне число 414
 414 рік до нашої ери
 414 рік нашої ери